The Taming of Mary – film del 1912 diretto da George Nichols
 The Taming of Mary – film del 1915 diretto da Lucius Henderson